Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Miami Open 2015 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo třináct tenistek, z toho dvanáct řádně po dvou kolech a Čeng Saj-saj jako šťastná poražená. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová.

Roli favoritky potvrdila Serena Williamsová, když ve finále deklasovala španělskou turnajovou dvanáctku Carlu Suárezovou Navarrovou po setech 6–2 a 6–0. Poražená byla vyrovnanou soupeřkou jen v úvodní fázi do stavu her 2:2. Poté již neuhrála ani jeden game.

Williamsová tak v probíhající sezóně prodloužila svou neporazitelnost navýšením výher na 18:0. Na Miami Masters si připsala osmý titul, čímž se stala čtvrtou tenistkou historie, která vyhrála jeden turnaj alespoň osmkrát. Zařadila se tak po bok Chris Evertové, Steffi Grafové a Martiny Navrátilové. Na okruhu WTA Tour získala celkově 66. singlovou trofej. Suárezová Navarrová se v následném vydání žebříčku WTA ze 6. dubna 2015 posunula poprvé v kariéře do eltiní světové desítky, když jí patřila 10. příčka.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 1 000 bodů a obdržela prémii 900 400 dolarů.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
 ''' Čeng Saj-saj

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2015